Odontoanserae — запропонована клада, яка включає родину Pelagornithidae (псевдозубі птахи) і кладу Anserimorphae (ряд Anseriformes та їхні родичі по стеблу). Розміщення псевдозубих птахів в еволюційному дереві птахів було проблематичним, дехто підтримував розміщення їх поруч із рядами Procellariformes і Pelecaniformes на основі особливостей грудної кістки.

У 2005 році кладистичний аналіз знайшов підтримку в тому, що псевдозубі птахи є сестринською групою водоплавних птахів. Доказом цього є загальні характеристики черепа, такі як відсутність гребеня на нижній стороні піднебінної кістки та двох виростків на нижньощелепному відростку квадратної кістки, причому середній виросток знаходиться в стороні від бічного виростка. Крім того, обидві групи мають схожі особливості в області тазу та грудей. На додаток до Pelagornithidae і Anseriformes палеонтологи також підтримують розміщення Dromornithidae і Gastornithidas до цієї групи, оскільки вони також мають спільні анатомічні особливості в черепі та тазових кістках з водоплавними птахами.

Нижче наведено загальний консенсус філогенезу:

Примітки 

Птахи
Кілегруді